Premier League 2015-16 var den 24. sæson af Premier League, den professionelle fodboldliga i England, siden den blev oprettet i 1992. Sæsonen blev indledt i august 2015 og sluttede i maj 2016. 

Leicester City blev en overraskende vinder af mesterskabet for første gang i klubbens 132-årige historie. Overraskelsen skyldtes, at holdet den foregående sæson det meste af tiden havde ligget lige omkring nedrykningsstregen, inden holdet sluttede som nummer 14. 

Arsenal og Tottenham sluttede på de to næste pladser og kvalificerede sig sammen med Leicester og Manchester City (der blev nummer fire) til Champions League. 

De tre nedrykkere blev Aston Villa, Norwich og Newcastle.

Hold

Stilling

Resultater

Statistik

Topscorer

Hattricks 

Note
4 Spiller scorede 4 mål5 Spiller scorede 5 mål

Rent bur

Referencer 

Fodboldsæson 2015-16
2015-16